Вайсмайн () — город в Германии, в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Лихтенфельс. Население составляет 4721 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 90,14 км². Официальный код — 09 4 78 176.

Город подразделяется на 34 городских района.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии